Lynge-Uggeløse, plaats in gemeente Allerød
Lynge (parochie, Allerød)
Lynge (parochie, Sorø)
Redacteur Lynge, roman van Knut Hamsun